Семён Ги́нзбург: Гинзбург, Семён Александрович (1900—1943) — советский конструктор бронетехники.
 Гинзбург, Семён Захарович (1897—1993) — советский государственный деятель, нарком, министр.
 Гинзбург, Семён Сергеевич (1907—1974) — советский киновед и историк кино.